

Geografia
 Iori –  fiume del Caucaso del Sud

Persone
 Diego Iori – hockeista su ghiaccio italiano
 Manuel Iori – calciatore italiano
 Vanna Iori – politica, pedagogista e accademica italiana